Chirca se poate referi la:
 Localități din România
 Chirca - localitate din județul Dâmbovița
 Localități din Republica Moldova
 Chirca - localitate centru de comună din raionul Anenii Noi

Toponime românești